Tapa (gastronomia), petita ració de menjar 
 Tapa o tapadora i cobertora
 Tapa (Estònia), ciutat d'Estònia
 Tapa (fibra), fibra vegetal tradicional de les illes del Pacífic
 Tapes (pel·lícula), pel·lícula dirigida per José Corbacho